En informatique théorique, et notamment en théorie des automates, une epsilon transition, notée aussi ε-transition et appelée également transition spontanée  permet à un automate de changer d'état ou  de configuration spontanément, sans consommer un symbole d'entrée. De telles transitions sont définies pour de nombreux modèles d'automate, et des algorithmes d'élimination existent ou pas selon les modèles.

Trois cas importants 
Des cas particuliers importants sont notamment :
 automate fini
 automate à pile
 machine de Turing

Élimination des ε-transitions dans un automate fini 

L'automate ci-contre est asynchrone : il possède une ε-transition de l'état 1 vers l'état 2.
L'élimination des -transitions se fait par un algorithme de fermeture transitive. Appelons ε-chemin un chemin formé uniquement de ε-transitions. On peut alors procéder de deux façons différentes mais équivalentes, appelées fermeture avant et fermeture arrière par Sakarovitch,  comme suit :
 (fermeture avant) Pour chaque transition d'un état   à un état  portant une lettre  et pour chaque ε-chemin de   à un état , ajouter une transition de  à  d'étiquette  ;
 (fermeture arrière) Pour chaque ε-chemin d'un état  à un état  et pour chaque transition de  à un état  portant une lettre , ajouter une transition de  à  d'étiquette  ;
Pour les états initiaux et terminaux, on complète par :
 (fermeture avant) Pour chaque ε-chemin d'un état  initial à un état , ajouter  à l'ensemble des états initiaux.
 (fermeture arrière) Pour chaque ε-chemin d'un état  à un état terminal , ajouter  à l'ensemble des états terminaux.
Bien entendu, on supprime les -transitions.
Dans l'exemple de la figure, on ajoute la transition  dans la première étape en fermeture arrière, et on déclare que  est état final dans la deuxième étape. Si on opère par fermeture avant, on ajoute la transition  et on déclare  comme état initial.

La complexité en temps est celle du calcul d'une fermeture transitive, puisque l’on détermine les ε-chemins.

ε-règles dans un automate à pile 
Une transition spontanée se produit dans un automate à pile en présence d'une ε-règle, c'est-à-dire d'une règle qui ne consomme pas de lettre d'entrée. Ces automates sont appelées  automate en temps réel.  On peut montrer que tout langage algébrique peut être reconnu par un automate à pile en temps réel et ne possédant qu'un seul état.

En revanche, tout langage algébrique déterministe ne peut pas être reconnu par un automate à pile déterministe en temps réel.

Dans les machines de Turing 
La notion de ε-transition n’apparaît pas explicitement : elle est comprise dans le comportement qui consiste à ne pas modifier le symbole lu sur la bande. La règle de transition stipule donc que la lettre « écrite » est la même que la lettre « lue ».

Notes et références

Bibliographie 
 
  
 

Théorie des automates
Calculabilité
Méthode formelle